„Suzutsuki” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Suzutsuki” – niszczyciel typu Akizuki z okresu II wojny światowej
 „Suzutsuki” (DD-117) – niszczyciel rakietowy typu Akizuki z początku XXI wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy japońskich okrętów